Арманьянсас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 12,3 км². Население — 78 человек (на 2005 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Наварры